

Codici 
 etx – codice ISO 639-3 della lingua ete

Informatica 
 ETX – carattere di controllo End of Text
 EXT – formato di scheda madre usato nei sistemi embedded e nei computer monoscheda